Route 1 steht für folgende Verkehrswege:
 Prince Edward Island Route 1, Kanada
 National Route 1, Südafrika 
 Route 1 (Oman)

Europa:
 Nationale Fahrradroute 1 (Norwegen)
 Route nationale 1, Frankreich

Vereinigte Staaten:
 U.S. Route 1
 California State Route 1
 Alaska Route 1
 New Mexico State Route 1

Siehe auch:
 Ruta 1